locaties
Alvarenga (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Alvarenga (Arouca), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arouca
Alvarenga (Lousada), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lousada

personen
Herculano Marcos Ferraz de Alvarenga, een Braziliaans arts en paleontoloog

 Overige
Alvarenga (geslacht), een geslacht van roofvliegen